Foot-Ball (The Quarterback) – film del 1926 di Fred C. Newmeyer
 The Quarterback – film del 1940 di H. Bruce Humberstone
 The Quarterback – episodio della serie tv Surfside 6